Акмурад Назарович Кабулов (туркм. Akmyrat Kabulow) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1942 году в колхозе «Большевик» Московского района Лебапского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1963 г. окончил Туркменский cельскохозяйственный институт, по специальности — зоотехник.

В 1968—1970 годах обучилася в Высшей школе КГБ СССР (Москва).

Карьера 
Трудовую деятельность начал в  году . Далее работал начальником Чарджоуского управления Комитета Национальной Безопасности Туркменистана, первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Туркменистана.

11.08.1992 — 23.03.1999 — начальник Государственной пограничной службы Туркменистана, командующий пограничными войсками Туркменистана.

Член Совета обороны и национальной безопасности Туркменистана.

23 марта 1999 года освобожден от должности «за допущенные серьезные недостатки и упущения в работе, непринятие исчерпывающих мер по укреплению среди военнослужащих, ослабление требовательности к подчиненным»

Награды и звания 
 Медаль «Эдерменлик» (26.10.1993)
 Медаль «За любовь к Отечеству» (24.09.1996)
 Орден «Туркменбаши» (26.10.1998)

Воинские звания 
 Генерал-майор
 Генерал-лейтенант (02.09.1993)
 Генерал-полковник (по состоянию на 26.10.1998)
 Генерал-лейтенант (01.03.1999) Понижен за непринятие исчерпывающих мер по устранению недостатков, низкий уровень

воинской дисциплины в пограничных войсках, ослабление требований к подчиненным
 Генерал-майор (23.03.1999) Понижен за допущенные серьезные недостатки и упущения в работе, непринятие исчерпывающих мер по укреплению среди военнослужащих, ослабление требовательности к подчиненным

После отставки 
В декабре 2002 года арестован по обвинению в соучастии в покушении на президента Ниязова в ноябре 2002 года.

Приговорен к 8 годам лишения свободы плюс проживание в «установленном» месте в течение 5 лет. Точная дата суда неизвестна.

После отбытия срока лишения свободы и ссылки проживает в Ашхабаде.

Семья 
Женат. Сыновья: Батыр и Сердар.

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Акмурат, Акмырат

Военачальники Туркменистана